Бобры:

 Бобры — род млекопитающих из отряда грызунов.
 «Бобры» — российский музыкальный коллектив.

Топонимы

Беларусь 
 Бобры — деревня, Жабинковский район, Брестская область
 Бобры — посёлок, Речицкий район, Гомельская область
 Бобры — деревня, Волковысский район, Гродненская область
 Бобры — деревня, Лидский район, Гродненская область
 Бобры — деревня, Воложинский район, Минская область
 Бобры — деревня, Логойский район, Минская область
 Бобры — деревня, Молодечненский район, Минская область

Польша 
 Бобры — остановочный пункт на железнодорожной линии Варшава — Катовице

Россия 
 Бобры — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Бобры — хутор в Даниловском районе Волгоградской области.
 Бобры — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Бобры — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Бобры — деревня в Можайском районе Московской области.
 Бобры — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Бобры — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Бобры — деревня в Новгородкинской волости Пушкиногорского района Псковской области.
 Бобры — деревня в городском поселении Пушкиногорье Пушкиногорского района Псковской области.
 Бобры — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.
 Бобры — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Бобры — село в Викуловском районе Тюменской области.

Украина 

 Бобры — до 1946 года название села Бугское в Новоодесском районе Николаевской области.